Бодров, Денис:
 Бодров, Денис Александрович (род. 1986) — российский хоккеист, защитник московского «Спартака».
 Бодров, Денис Вячеславович (род. 1979) — российский журналист, телеведущий. Член Союза журналистов России.